Ta-t’ung kan syfta på följande platser:

Kina 

 Datong (ort i Kina, Anhui), 
 Datong (ort i Kina, Shanxi), 

Robotskapade Kinaförgreningar